Hrom fluorid se može odnositi na:

 Hrom(II) fluorid
 Hrom(III) fluorid
 Hrom(IV) fluorid
 Hrom(V) fluorid
 Hrom(VI) fluorid